Случаи — авторский сборник рассказов и сцен Даниила Хармса (1905—1942), включающий 31 произведение 1930-х годов. Сборник посвящён жене писателя, Марине Малич. Как и большая часть «взрослого» творчества Хармса, сборник при его жизни не издавался.

История создания 
Несмотря на то, что к середине 1930-х годов возможность публиковать свои произведения для Хармса практически исчезла, он продолжал много работать. Согласно составленному им для себя расписанию, он должен был писать в день не менее 10 строк стихов и одной тетрадочной страницы прозы. В это время Хармс начал работу над единственным своим авторским сборником, составляя его из ранее написанных произведений и создавая новые. Согласно его собственным записям, работа над ним происходила в 1933—1938 годы, однако по мнению литературоведа В. И. Глоцера к циклу следует отнести и некоторые более поздние рассказы.

Сборник был переписан автором начисто в отдельную тетрадь и снабжён оглавлением. Заглавие каждого рассказа красиво выписано ручкой и цветными карандашами. По наблюдению В. И. Глоцера записи начиная с № 27 были сделаны позже остальных. Первый рассказ цикла, «Голубая тетрадь, № 10» перенесён из тетради с плотной картонной обложкой, обтянутой голубым муаром, в которой он имел № 10. В «Голубой тетради» этот текст имел пометку «Против Канта».

Содержание 
Список ниже приведён на основании «Оглавления» из статьи В. И. Глоцера (1989). В Полном собрании сочинений В. Н. Сажина (1997) в сборник не включён № 4 «Происшествие на улице» и, соответственно, дальнейшая нумерация на единицу меньше.

Интерпретации

В целом 
Исследователь творчества Хармса В. Н. Сажин отмечает, что начиная со стихотворения «Случай на железной дороге» 1926 года слово «Случай» регулярно появляется в качестве заглавия произаических и стихотворных текстов писателя. По мнению литературоведа, пристрастие Хармса к этой смысловой конструкции объясняется его оккультными воззрениями, основанных на книге «Tertium organum. Ключ к загадкам мира» русского философа П. Д. Успенского (1878—1947).

Согласно участнику ОБЭРИУ Я. C. Друскину (1901—1980), в «Случаях» Хармс исследует происхождение зла в человеке, обнажая и высмеивая ограниченность и тупость. Друскин выделяет три основные темы в этих рассказах — «жизнь в чуде, обнажение некоторых лицемерно скрываемых сторон жизни и тема недочеловека», которые своим переплетением образуют новый литературный жанр на стыке дневниковых записей, философских размышлений, рассказа и стихотворения. По мнению Друскина, не следует полагать, что Хармс проявлял свои собственные черты характера в тех случаях, когда повествование ведётся от первого лица.

Отдельные произведения

Примечания

Литература

Издания

исследования 

 на английском языке
 
 

 на немецком языке
 

 на русском языке
 
 
 
 
 
 

Книги по алфавиту
Произведения Даниила Хармса
Сборники рассказов
Запрещённая литература в СССР‎